Vilen pode ser:
4514 Vilen - um asteróide,
Vilém Flusser - um filósofo tcheco, naturalizado brasileiro,

Desambiguação